A SATrans ou Santo André Transportes é responsável pelo gerenciamento nos transportes de Santo André.

Formalização 
Foi criada em dezembro de 1989,  inicialmente denominada de EPT - Empresa Pública de Transportes.
Em 1997, a SATrans deixou de operar no serviço de transporte coletivo da cidade, a qual passou a ser operado por empresas privadas. Foi alterada a padronização de todos os ônibus, a qual passou a ser todos azuis com o logo da EPT em suas laterais. É iniciado também obilhete eletrônico de pagamentos. Deste momento em diante, a SATrans apenas gerenciava os transportes da cidade. Atualmente gerencia 48 linhas de 5 empresas que operam no município.

Atribuições 
Além de gerenciar as linhas e empresas de ônibus municipais, gerencia também os táxis e o transporte escolar. A empresa coloca fiscais em frente as escolas da cidade, que, por ordem da prefeitura, seguem as recomendações de segurança. Caso o veículo não esteja rigorosamente cumprindo todas estas recomendações, são autuados. Nos táxis, a SATrans fiscaliza os veículos e tarifas.

Táxis 
Santo André conta com 420 táxis e 69 pontos de parada.

Transporte Escolar 
O transporte escolar no município conta com o gerenciamento por parte da SATrans. Atualmente, existem 393 transportadores que atendem 470 escolas. Os veículos escolares passam por vistorias periódicas, que seguem rigorosamente as normas de segurança.

Ônibus 
A SATrans, gerencia 5 empresas, das quais 4 pertencem ao Consórcio União Santo André. Estas são:
 Viação Guaianazes/Curuçá - base operacional 1
 Viação Vaz - base operacional 2
 Transportes Coletivos Parque das Nações - TCPN - base operacional 3
 Empresa de Transportes Urbanos e Rodoviários de Santo André - ETURSA - base operacional 4
 Suzantur - base operacional 9 (não faz parte do consórcio)

Ver também 
 Estação Santo André

Referências

Ligações externas 

Empresas de transportes públicos do estado de São Paulo
Empresas de Santo André (São Paulo)